Stazione di Hilden (Germania)
 Stazione di Hilden (Regno Unito)